Coxsackie (New York) - gemeente in de Verenigde Staten
 Coxsackie (dorp) - dorp in bovenstaande gemeente

 Coxsackievirus - enterovirus, voor het eerst geïdentificeerd in bovenstaande gemeente